Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом БАТЭ  из города Борисов, Беларусь с 1996 года, когда клуб был возрождён, по настоящее время. В нём представлены сведения обо всех достижениях клуба в крупных турнирах, а также о лучших бомбардирах команды в каждом сезоне. Жирным шрифтом отмечены лучшие бомбардиры чемпионата Беларуси в указанном сезоне.

История 
Футбольный клуб Борисовского завода автотракторного электрооборудования (БАТЭ) был создан в 1973 году и начал свои выступления в восточной зоне второй группы (Д2) чемпионата БССР. По итогам сезона команда добилась права на следующий год выступать в чемпионате республики. С 1974 по 1981 год БАТЭ трижды становился чемпионом БССР и однажды выиграл Кубок Белорусской ССР. В 1981 году команда была расформирована.

В 1996 году клуб был возрождён и за два года вышел в Высший дивизион Чемпионата Беларуси, где сразу завоевал серебряные медали. 1999 год принёс клубу первые золотые медали Чемпионата Беларуси.

По состоянию на 16 июня 2022 года БАТЭ 15 раз выиграл Чемпионат Беларуси (национальный рекорд), 5 раз Кубок Беларуси (национальный рекорд) и 8 раз Суперкубок Беларуси (национальный рекорд). Борисовский клуб стал первым белорусским клубом, вышедшим в групповые этапы Лиги чемпионов (2008/2009) и Лиги Европы (2009/2010), а также в 1/16 финала Лиги Европы (2010/2011).

СССР (1973-1984)

Республика Беларусь (1996-)

Расшифровка сокращений 

 М = количество матчей
 В = выиграно матчей
 Н = ничейные результаты
 П = проиграно матчей
 МЗ = мячей забито
 МП = мячей пропущено
 О = набрано очков
 Место = итоговое место

 Д3 = Вторая лига Чемпионата Белоруссии по футболу
 Д2 = Первая лига Чемпионата Белоруссии по футболу
 Д1 = Высшая лига Чемпионата Белоруссии по футболу

 КР1 = первый квалификационный раунд
 КР2 = второй квалификационный раунд
 КР3 = третий квалификационный раунд
 Р1 = первый раунд
 Р2 = второй раунд
 Р3 = третий раунд
 ПР = предварительный раунд

 РПО = Плей-офф группового турнира
 Группа = групповая стадия
 ПО = Плей-офф
 1/2 = полуфинал
 1/4 = четвертьфинал
 1/8 = одна восьмая финала
 1/16 = одна шестнадцатая финала

Примечания

Ссылки 
 Статистика Чемпионатов Белорусской ССР по футболу
 Историческая справка на официальном сайте ФК БАТЭ

 
БАТЭ